Aeotearia sulcaticeps är en ringmaskart som beskrevs av Benham 1927. Aeotearia sulcaticeps ingår i släktet Aeotearia och familjen Lumbrineridae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sulcaticeps